Aymon (voornaam), van oorsprong Duitse jongensnaam
 Personen met deze voornaam
 Aymon van Dendermonde, de Heer van Dendermonde en de vader van de Vier Heemskinderen 
 Aymon van Savoye, graaf van Savoye van 1329-1343
 Aymon I van Bourbon, Heer van Bourbon van 953-959
 Aymon II van Bourbon, Heer van Bourbon van 1116-1120
 Aymon I van Genève, graaf van Genève van 1080-1128
 Aymon II van Genève, graaf van Genève van 1265-1280
 Aymon III van Genève, graaf van Genève in 1367
 Zaken die naar deze personen vernoemd zijn
 Aymon (bier), een bier gebrouwen in Dendermonde, vernoemd naar de Heer van Dendermonde